Шайта́нка — многозначный топоним:

Железная дорога 
 Шайтанка — остановочный пункт Свердловской железной дороги на ветке Нижний Тагил — Екатеринбург.

Населённые пункты 
 Россия
 Шайтанка — посёлок в Новолялинском районе Свердловской области.
 Шайтанка — деревня в Тавдинском районе Свердловской области.
 Шайтанка — деревня в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
Шайтанка (Шайтанское)  — до 1941 г. название села Октябрьского в Режевском районе Свердловской области
Шайтанка — до 1941 г. название села Чусового в Шалинском районе Свердловской области.
 
 Украина
 Шайтанка — село в Любашёвском районе Одесской области.

Реки 
 Шайтанка (приток Барневы) — в Курганской области.
 Шайтанка (приток Большой Куюргазы) — в Башкирии.
 Шайтанка (приток Дымки) — в Татарстане.
 Шайтанка (приток Ика) — в Курганской области.
 Шайтанка (приток Иски) — в Тюменской области.
 Шайтанка (приток Ирбита) — в Свердловской области.
 Шайтанка (приток Иртыша) — в Тюменской области.
 Шайтанка (приток Кети) — в Красноярском крае.
 Шайтанка (приток Кувы) — в Пермском крае.
 Шайтанка (приток Лабытвора) — в ХМАО.
 Шайтанка (приток Лобвы) — в Свердловской области.
 Шайтанка (приток Махни) — в Томской области, приток Махни.
 Шайтанка (приток Межевой Утки) — в Свердловской области.
 Шайтанка (приток Мокрых Ялов) — на Украине.
 Шайтанка — приток Нейвы в Свердловской области ()
 Шайтанка (приток Салды) — в Свердловской области.
 Шайтанка (приток Северной Сосьвы) — в ХМАО.
 Шайтанка (приток Тагана) — в Томской области.
 Шайтанка (верхний приток Тагила) — в Свердловской области.
 Шайтанка (нижний приток Тагила) — в Свердловской области.
 Шайтанка (верхний приток Тары) — в Омской области.
 Шайтанка (нижний приток Тары) — в Омской области.
 Шайтанка (верхний правый приток Туры) — в Свердловской области.
 Шайтанка (нижний правый приток Туры) — в Свердловской области.
 Шайтанка (верхний левый приток Туры) — в Свердловской области.
 Шайтанка (нижний левый приток Туры) — в Свердловской области.
 Шайтанка (верхний приток Уя) — в Омской области.
 Шайтанка (нижний приток Уя) — в Омской области.
 Шайтанка (приток Фоминки) — в Кемеровской области ().
 Шайтанка — приток Черемшана в Татарстане ().
 Шайтанка (верхний левый приток Чусовой) — на Среднем Урале.
 Шайтанка (нижний левый приток Чусовой) — на Среднем Урале.
 Шайтанка (приток Ягылъяха) — в Томской и Омской областях.

См. также 
 Большая Шайтанка — река на Среднем Урале, правый приток Чусовой.
 Малая Шайтанка
 Старая Шайтанка — название села Чусового до 1934 года.
 Шайтан (значения)
 Шайтанское

Примечания